Welch [uelš] může znamenat:

 Bob Welch (hudebník) (1946–2012), americký kytarista a zpěvák
 Brian Welch (* 1970), americký hudebník a kytarista
 Bruce Welch (* 1941), britský kytarista, hudební producent, skladatel a zpěvák
 Florence Welch (* 1986), britská skladatelka a zpěvačka
 George Welch (1918–1954), americký stíhací a zkušební pilot
 Jack Welch (1935–2020), americký manažer a podnikatel
 Leo Welch (1932–2017), americký bluesový zpěvák a kytarista
 Lew Welch (1926–1971), americký básník
 Michael Welch (herec) (* 1987), americký televizní a filmový herec
 Raquel Welchová (1940–2023), americká herečka a modelka
 Robert Welch, více osob, rozcestník
 Robert Welch (fotograf) (1859–1936), irský fotograf
 Tahnee Welch (* 1961), americká herečka a modelka

Související články 
 Welsch

Externí odkazy